Gulfport kan avse:

Geografi

USA 
 Gulfport, Florida
 Gulfport, Illinois
 Gulfport, Mississippi